Ducloux est un patronyme porté notamment par :

 François Ducloux (1864-1945), missionnaire et important collecteur botaniste français ;
 Jocelyn Ducloux (1974-), footballeur professionnel français.